Cavolaia maggiore, una farfalla.
Cavolaia minore, una farfalla.